Glittertind (montagna) – la seconda montagna più alta della Norvegia
Glittertind (gruppo musicale) – gruppo viking folk metal norvegese